Кралски грохот (2019) е кеч pay-per-view (PPV) турнир и WWE Network събитие, продуцирано от WWE за марките Първична сила Разбиване и 205 На живо. Провежда се на 27 януари 2019 в Chase Field във Финикс, Аризона. Това е 32-рото събитие в хронологията на Кралски грохот.

Резултати

Мъжкия Кралско меле, участници и елиминации 
 – Първична сила
 – Разбиване
 – NXT
 – Свободен кечист
 – Победител в мача

Кеч в САЩ
2019 година в САЩ